Ruch hace referencia a varios artículos:

Lugares
Ruch, población y comuna francesa;
Ruch (Oregón), lugar designado por el censo de Oregón, EE. UU.

Además
Ruch Chorzów, club de fútbol polaco de la ciudad de Chorzów, Silesia
Ruch (banda), banda chilena de power pop.